Театральна (станція метро)
 Вулиця Театральна
 Театральна площа (Київ)